Balún Canán puede referirse a:

 Balún Canán es el nombre en idioma maya antiguo y tzeltal con el que antiguamente se conocía a la población de Comitán del estado mexicano de Chiapas.
 Balún Canán es una novela de la escritora mexicana Rosario Castellanos cuya trama se desarrolla en Comitán y que fue publicada en 1957.
 Balún Canán es una película mexicana dirigida por Benito Alazraki y protagonizada por Saby Kamalich basada en la novela homónima de Rosario Castellanos que se estrenó en 1977.